Andrea De Rosa (attore), attore cinematografico e televisivo italiano
Andrea De Rosa (regista), regista teatrale e cinematografico italiano